Britse invasie, de "vloedgolf" van Britse bands die in de jaren zestig Amerikaanse bands en artiesten in de hitlijsten overschaduwde
The British Invasion (worstelteam), professioneel worstelstable dat actief was in de Total Nonstop Action Wrestling